Kaštel Tartaglia u Konjskome
Kaštel Tartalja u Kaštel Lukšiću